Ла Којотада има више значења:

 Ла Којотада (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Којотада (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику